Miejscowości w USA:
 Saginaw – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Saginaw – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Saginaw – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
Gminy w USA:
 Saginaw (ang. Saginaw Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Saginaw (ang. Saginaw County) – w stanie Michigan
Inne
 Saginaw Bay – zatoka jeziora Huron w stanie Michigan